City of Angels est le titre original de la série télévisée américaine Los Angeles, années 30, créée par Stephen J. Cannell en 1976 ;
 City of Angels est le titre original du film américain La Cité des anges, réalisé par Brad Silberling en 1998 ;
  est une série télévisée américaine créée en 2000 ;
 City of Angels est une chanson du groupe de punk rock The Distillers, sortie en single en 2002 ;
 City of Angels est une chanson de l'album Love, Lust, Faith and Dreams du groupe Thirty Seconds to Mars, sorti en 2013.

Homonymie de titre